Аза́рий ( помощь Божья — происходит от слова  — «помощь; поддержка; содействие»; буквы  в конце имени означают имя Бога — Иеговы) — имя собственное, весьма употребительное у древних евреев. Известные люди с таким именем:

 Азарий — сын Амасии, десятый царь иудейский из дома Давидова;
 Пророк Азария (X в. до н. э.);
 Азарий, сын Садока, — первосвященник при царе Соломоне;
 Азарий, сын Натана, при Соломоне главный пристав над рабочими (3Цар. 4, 2, 4);
 Авденаго (Азарий) — один из пленных молодых иудеев, отведённых Навуходоносором в Вавилонию по разгроме еврейского царства (Дан. 3);
 Азарий (военачальник) — военачальник в армии Иуды Маккавея (1 Макк., 5, 18; 19, 55—62)
 Азарий — христианский святой.

Средневековье и Новое время
 Азарий (XVII век) — келарь Соловецкого монастыря.
 Азарий де Росси (ок. 1513—1578)— итальянский раввин, в своей капитальной книге «Меор энаим» («Просветление глаз») положивший начало критическому и научному исследованию иудаизма.
 Азарий (настоящее имя Захария Копыстенский; ум. 1627) — восточнославянский православный писатель, культурный и церковный деятель, архимандрит Киево-Печерской лавры с 1624 года.

Новейшие времена
 Азария Чемберлен — австралийская девочка, пропавшая без вести в возрасте девяти недель.
 Азариа, Хэнк — американский киноактёр и актёр озвучивания.
 Азария, Эльор — израильский военный, сержант Армии обороны Израиля, осуждённый за непреднамеренное убийство арабского террориста.

Топонимы
 Азария — мошав в Центральном округе Израиля.

См. также 
 Азарий

Ссылки 
 

Персонажи Ветхого Завета
Библейские имена